Колонија Мигел Алеман има више значења:

 Колонија Мигел Алеман (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Мигел Алеман (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Мигел Алеман (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Мигел Алеман (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Мигел Алеман (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику